Eric Johnson (historicus), een holocaustonderzoeker
 Eric Johnson (gitarist), een Amerikaans gitarist
 Eric Johnson (acteur), een Canadees acteur
 Eric Johnson (golfer), een Amerikaans golfer
 Eric Johnson (sporter), een Amerikaans American football-speler